Дедовка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дедовка — деревня в Житковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Дедовка — село в Петропавловском районе Воронежской области.

Украина 
 Дедовка — село в Заречненском районе Ровненской области.
 Дедовка — село в Волчанском районе Харьковской области.

Река 
 Дедовка — река в Пермском крае, Кировской области и Удмуртии, приток Большого Мыя.

См. также 
 Дедов
 Дедовочка